Östra Kumlet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra Kumlet, Kristinestad, Österbotten,

Sverige 

 Östra Kumlet, Ronneby, Blekinge,